Muça ibne Noçáir — comandante árabe dos séculos VII-VIII
 Muça ibne Muçabe Alcatami — governador árabe do 
 Muça ibne Muça — governador árabe dos séculos VIII-IX
 Muça ibne Zurara — emir árabe de Arzena do 
 Muça ibne Buga Alquibir — comandante árabe do 
 Muça ibne Issa ibne Muça Alhaximi — príncipe abássida do 
 Muça ibne Maomé ibne Nácer ibne Mafuz — emir do Algarve do 
 Mansa Muça — mansa do Mali no 

Desambiguações de antropônimos